Goddard House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Goddard House (Massachusetts), Worcester, NRHP-Nr. 80000555
 John Goddard House, Brookline, Massachusetts, NRHP-Nr. 85003270.
 Robert H. Goddard House, Roswell, New Mexico, NRHP-Nr. 85003594